Lyndhurst (Engeland), een gemeente in het Engelse graafschap Hampshire
Plaatsen in de Verenigde Staten:
Lyndhurst (New Jersey)
Lyndhurst (Ohio)
Lyndhurst (Virginia)
Personen met de achternaam Lyndhurst:
Nicholas Lyndhurst, Engels acteur
Zie ook:
Lindenhurst